Сезон 1997/98 стал для «Манчестер Юнайтед» шестым сезоном в Премьер-лиге, и 23-м подряд сезоном в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» уступил чемпионский титул «Арсеналу» и завершил сезон без выигранных трофеев.

После уходы из команды её талисмана, Эрика Кантона, в клуб перешёл Тедди Шерингем. Капитанская повязка перешла к Рою Кину, а футболка с номером «7» досталась Дэвиду Бекхэму, тогда как Шерингем получил «десятку», бывший номер Бекхэма. Также перед началом сезона из «Блэкберна» в команду перешёл защитник Хеннинг Берг.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1997/98

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф. Четвертьфинал 

«Монако» вышел в полуфинал по правилу выездного гола

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1997-1998
Манчестер Юнайтед